Лас Брухас има више значења:

 Лас Брухас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брухас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Брухас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Брухас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брухас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Брухас (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Брухас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику